

Ville des États-Unis 

 Minneapolis, en Caroline du Nord.
 Minneapolis, dans le Kansas.
 Minneapolis, dans le Minnesota.

Musique
Minneapolis est un album de Michel Portal (2001)